Немецкие подводные лодки:
 U-48 (1916)
 UB-48
 UC-48
 U-48 (1939)